Вестерфельд (ван Вестерфельд, , ) — нідерландське прізвище.

 Абрагам ван Вестерфельд — придворний художник литовського гетьмана Януша Радзивілла, автор ряду зарисовок архітектурних об'єктів Києва першої половини XVII століття.
 Сандер Вестерфельд — відомий футболіст.
 Скотт Вестерфельд — американо-австралійський письменник-фантаст.

Прізвища
Нідерландські прізвища